Nagy Bella, asszonynevén Jókainé Nagy Bella, születési nevén Grósz Bella (Jákó, 1879. július 4. – London, 1947. január 30.) színésznő, Jókai Mór második felesége.

Élete 

Jákón született 1879-ben Grósz Móric gépész és Flamm Éva gyermekeként. A kereskedelmi iskolát Óbudán végezte, majd ezt követően Jókai Mór támogatásával előbb a Nemzeti Színház ösztöndíjával képezte magát, majd Rákosi Szidi színiiskolájába járt. Először 1898. november 26-án lépett színpadra az Óbudai Kisfaludy Színházban, Hermann Sudermann Otthon c. drámájának Magda szerepében. A kezdő drámai színésznőről elismerő kritika jelent meg a Pesti Hírlapban. 1899. június 14-én Jókai Dalma c. drámájának címszerepét játszotta a Budai Nyári Színkörben és nagy sikert aratott. Ugyanitt július 29-én, a Petőfi Sándor halálának 50 éves évfordulója alkalmából megrendezett díszelőadáson alakította Jókai Apotheosis c. drámai költeményében a Nemtő szerepét. Az idős özvegy írót megbabonázta a segítségért hozzá forduló fiatal lány, s ahol lehetett, segítette karrierjét. Saját darabjaiban szerepeltette, minden fellépésén személyesen megjelent. 1899. szeptember 16-án Budapesten a Terézvárosban össze is házasodtak, ezután húszévesen a színpadtól is visszavonult. A 74 éves Jókai és a színésznő házassága közfelháborodás tárgya lett. Jókai ekkor írta meg Öreg ember nem vén ember c. művét, s egyúttal egy kötetnyi szerelmes verset ifjú feleségéhez. Univerzális örökösévé tette meg, kitagadva fogadott lányát, Feszty Árpád feleségét. Az Adrián üdülgettek, Európában utazgattak eufóriában. Az asszony anyját, két húgát és öccsét is magukhoz vették pesti lakásukba, teljes koszt-kvártélyra. Jókainé a II. világháború kitörésekor Londonba költözött, ott is hunyt el 1947-ben. Előtte, 1942-ben még állampolgárságától, örökségétől, főként Jókai műveinek jogdíjától is meg akarták fosztani, de egyik sem sikerült.

Rokonsága egyéb hírességekkel

Jegyzetek

Források 
 Magyar életrajzi lexikon
 Jókai második házassága

További információk 
 Végzetes befolyású nők? (NOL) 
 Jókainé Nagy Bella botránya - Kultúra - 1901. november
 Jókai Mórné Nagy Bella emlékirata - EPA

Magyar színésznők
Zsidó származású magyarok
Jókai Mór
Emigráns magyarok
1879-ben született személyek
1947-ben elhunyt személyek
Családi nevüket magyarosított személyek